RPN ist die Abkürzung für:
 Rassemblement des Patriotes Nigériens, siehe Bündnis nigrischer Patrioten
 reverse Polish notation, siehe umgekehrte polnische Notation
 Repère Pierre du Niton, Höhenreferenzpunkt der Schweiz
 Registered Parameter Number, ein Parameter innerhalb des MIDI-Standards
 Risk Priority Number, wird in der Failure Mode and Effects Analysis verwendet

RPN